DN Galan 2010 – 11. mityng lekkoatletyczny Diamentowej Ligi. Odbył się w Sztokholmie 6 sierpnia 2010 roku.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Reprezentanci Polski 

2010 w lekkoatletyce
DN Galan
2010 w Szwecji